Большо́й го́род может означать:
 «Большой город» — журнал.
 «Большой город» — телепередача на СТС.
 «Большой город» — фильм-драма 1963 года индийского режиссёра Сатьяджита Рея.

Также 
 «Секс в большо́м го́роде» — американский телесериал канала HBO, созданный сценаристом Дарреном Старом и сочетающий в себе комедию и мелодраму.